Иштван Надь ():
 Иштван Надь (1904—1977) — румынский писатель и драматург венгерского происхождения.
 Иштван Надь (1873—1937) — венгерский художник. Иштван Надь (род. 1959) — венгерский легкоатлет.
 Иштван Надь (род. 1939) — венгерский футболист.
 Иштван Надь (род. 1986) — венгерский футболист.